Ventforet Kofu (ヴァンフォーレ甲府), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Yamanashi-præfekturet, og de spiller i J2 League.

Titler 
 J2 League mesterskab (1): 2012

Klub farver

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger
J.League

Fodboldklubber i Japan